Сезон 1956/1957 стал для Реал Мадрида 26-м в Чемпионате Испании. Команда выиграла чемпионат Испании и второй подряд Кубок чемпионов (в финале была обыграна итальянская Фиорентина).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Севилья» как вице-чемпион Испании.

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

Кубок чемпионов

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1956
Реал